«Перекрёсток» — сольный электроакустический концертный альбом лидера российской группы «Телевизор» Михаила Борзыкина, выпущенный в 2002 году. В 2016 году было выпущено переиздание альбома.

Об альбоме 
Альбом представляет собой запись выступления Михаила Борзыкина в театре песни «Перекрёсток» Виктора Луферова, в ходе которого были исполнены песни из репертуара «Телевизора» разных лет. В переиздание, выпущенное в 2016 году, вошли две песни, отсутствующие на оригинальном диске: «Муха-блюз» и «Ушла из дома». В комплекте с альбомом идёт DVD, содержащее видеозапись выступления и видеозапись телепрограммы Алексея Лушникова, в которой принимал участие Михаил Борзыкин. Выход переиздания произошёл в один день с московской презентацией нового альбома группы «Телевизор» «Ихтиозавр».

Список композиций 

DVD «Электроакустика»

Участники 
 Михаил Борзыкин — вокал, музыка, тексты, синтезатор «Korg 01/W FD», эффекты
 Запись сделана во время сольных концертов Михаила Борзыкина в Санкт-Петербурге и Москве в 2002 году.
 Съёмки из архивов Песаха Штепера, Михаила Чертока, Алексея Лушникова
 Мастеринг: Евгений Гапеев
 Монтаж видео и авторинг DVD: Дмитрий Гаврилов
 Фото: Алекс Федечко-Мацкевич, из архива Михаила Борзыкина
 Дизайн серии: Александр С. Волков
 Дизайн: Александр Яковлев

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы группы «Телевизор»
Концертные альбомы 2002 года
Альбомы лейбла «Геометрия»
Альбомы Caravan Records